24337 Johannessen – asteroide della fascia principale

Persone 

 Arnold Johannessen – calciatore norvegese
 Bjørnar Johannessen – calciatore norvegese
 Chip Johannessen – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Erik Johannessen (1952) – calciatore norvegese
 Erik Johannessen (1971) – calciatore norvegese
 Henry Johannessen – calciatore norvegese
 Håkon Johannessen – calciatore norvegese
 Karsten Johannessen – calciatore norvegese
 Kristina Riis-Johannessen – sciatrice alpina norvegese
 Øivind Johannessen – allenatore di calcio e calciatore norvegese
 Rolf Johannessen – calciatore norvegese
 Stian Johannessen – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
 Thomas Johannessen Heftye –  imprenditore, politico e filantropo norvegese
 Trygve Johannessen – allenatore di calcio e calciatore norvegese

Pagine correlate 

Johansen
Johanssen
Johannesen